Hans Nadler ist der Name folgender Personen:

* Hans Nadler (Maler) (1879–1958), deutscher Maler
 Hans Nadler (Denkmalpfleger) (1910–2005), deutscher Architekt, Bauhistoriker und Denkmalpfleger